Voetbalclubs
 Club Nacional de Football, Uruguayaanse voetbalclub
 Club Atlético Nacional S.A., Colombiaanse voetbalclub
 Club Nacional, Paraguyaanse voetbalclub
 CD Nacional, Portugese voetbalclub
 SE Nacional, Braziliaanse voetbalclub uit Maranhão

Nacional FC
 Nacional FC (Manaus), Braziliaanse voetbalclub uit Manaus, Amazonas
 Nacional FC (Espírito Santo)
 Nacional FC (Belo Horizonte)
 Nacional FC (Paraíba)
 Nacional FC (Uberaba)
 Nacional Foot-Ball Club, Braziliaanse voetbalclub uit Rio de Janeiro

Nacional AC
 Nacional AC (São Paulo)
 Nacional AC (Fortaleza)
 Nacional AC (Muriaé)
 Nacional AC (Belém)
 Nacional AC (Cabedelo)
 Nacional AC (Patos)
 Nacional AC (Porto Alegre)
 Nacional AC SC, Paraná

Nacional EC
 Nacional EC, Goiás
 Nacional EC Ltda, de Minas Gerais

SC Nacional
 SC Nacional, Porto Alegre